neper, een logaritmische schaal om verhoudingen aan te duiden
 John Napier (1550–1617), een Schots wiskundige
 Neper (inslagkrater), een inslagkrater op de Maan
 Neper (god), een Egyptische godheid